La clase  Independence puede hacer referencia a los siguientes buques de la Armada de los Estados Unidos:

 Clase Independence (1942), una clase de portaaviones.
 Clase Independence (2008), una clase de buques de combate litoral.